Die Abkürzung ICAM steht für:
 Institut catholique d’arts et métiers, französische Ingenieurschule
 Institut des cultures arabes et méditerranéennes, Verein und Genfer Kulturstätte und zur Förderung arabischen Kulturen in der Schweiz
 Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia, ehemaliges staatliches Filminstitut Portugals, heute Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA)
 Integrated Computer-Aided Manufacturing, eine von der US Air Force veranlasste Initiative zur Standardisierung bei der computerintegrierten Produktion. Von besonderer Bedeutung sind die in diesem Zuge entworfenen Entwurfssprachen IDEF, siehe auch Computer-aided manufacturing
 intercellular adhesion molecule, von Zellen gebildetes Protein, das der Kommunikation und Interaktion zwischen Zellen dient, siehe auch Zelladhäsionsmolekül
 International Confederation of Architectural Museums, Weltverband der Architekturmuseen
 International Conference on Alpine Meteorology, alle zwei Jahre abgehaltener wissenschaftlicher Kongress in Meteorologie

ICAM